Die Bezeichnung Goggo hat die folgenden Bedeutungen:

ein Motorroller der früheren Hans Glas GmbH aus Dingolfing, siehe Glas Goggo
ein Rollermobil der früheren Hans Glas GmbH aus Dingolfing, siehe Goggomobil

Siehe auch:
 Gogo